Glashagen steht für

die Namen mehrerer Orte in Mecklenburg-Vorpommern
ein Ortsteil der Gemeinde Bad Kleinen im Landkreis Nordwestmecklenburg
ein Ortsteil der Gemeinde Retschow im Landkreis Rostock
ein Ortsteil der Gemeinde Wittenhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen

den deutschen Namen 
des Vorwerks Kamionka (Chociwel) in der polnischen Woiwodschaft Westpommern (Glashagen, Kreis Saatzig/Pommern)